Кравченко Володимир Анатолійович — український кадровий військовик, генерал-лейтенант, командувач ООС. Колишній командир Оперативного командування «Північ».
 Кравченко Володимир Васильович ( 1957 р.) — український історик та історіограф, доктор історичних наук, професор Харківського національного університету, з 2012 року директор Канадського інституту українських студій, професор Альбертського університету.
  ‎Кравченко Володимир Васильович — полковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Володимир Данилович (1925—1988) — український радянський живописець.
 Кравченко Володимир Іванович (1941—2001) — керівник колгоспу «Комуніст».
 Кравченко Володимир Ілліч (1920—2011) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Володимир Миколайович — херсонський художник.
 Кравченко Володимир Михайлович (? — 1976) — капітан артилерійського дивізіону Добровольчої армії Збройних сил Півдня Росії, Голова Об'єднання Дроздовців в Західній Німеччині (з 1958 року), автор книги «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи», що видана в Мюнхені.
 Кравченко Володимир Семенович (1873 − 1927) — судновий лікар крейсера «Аврора», учасник Цусімського бою 1905 р., письменник, автор відомої книги «Через три океана», відомий фотограф початку XX століття.